Анна Борисовна Русс (род. 18 февраля 1981, Казань) — российский поэт, сценарист и музыкант.

Окончила Казанский государственный университет. Училась в Литературном институте им. Горького.

Стихи публиковались в журналах «Арион», «Континент», «Квадратное колесо», «Новый мир», «Октябрь», «Новое Литературное Обозрение» сборнике «Новые писатели России», альманахах «Анатомия ангела», «XXI поэт», «Братская колыбель» и др.

Участник многих поэтических фестивалей, международной франкфуртской книжной ярмарки и Венецианской Биеннале искусств (2010).

Автор книг стихов «Марежь» (М.: АРГО-РИСК, 2006), «Теперь все изменится» (М.: LiveBook, 2017), «Sторис» (М.: Эксмо, 2020).

Основатель и автор текстов музыкальной группы «Попрыгун и гвозди». В сентябре 2019 года группа выпустила дебютный альбом «Криптолюбовь».

Награды и премии 

 Финалист Международного поэтического слэма в Париже (Grand Poetry Slam World Cup) (2021).
 Победитель Всероссийского Поэтического Слэма в Москве (2021).
 Неоднократный победитель поэтических слэмов, в частности, Большого слэма 2007 года (в паре с Геннадием Каневским).
 Лауреат премии «Дебют» (2002, номинация «Литература для детей»), попала в короткий список той же премии в номинации «Юмор» (2001).
 Лауреат премии «Открытая Россия» (2004)
 Лауреат малой премии Бориса Соколова (2005)
 Первый лауреат Международной литературной премии «Звездный билет» (2008).
 Лауреат премии молодёжный «Триумф» (2009).
 Победитель Всероссийского Слэма в Перми на фестивале SlovaNova (2011).
 Лауреат премии «Живая вода» (2007).

Примечания

Ссылки 
 Группа Анны Русс в VK
 Интервью с Анной Русс в онлайн-издании «Discurs.io»
 
 Литератерра
 Анна Русс — победитель СЛЭМа
 СЛЭМ-2007. Победители: Анна Русс и Геннадий Каневский
 Анна Русс на втором чебоксарском фестивале современной поэзии «ГолосА»
 Анна Русс на зимнем поэтическом Open Air на Вологодском поэтическом фестивале «М8»
 Анна Русс на стенде «Молодая литература России» на Московской Международной Книжной Ярмарке 2008
 Анна Русс. Стихи и интервью Russia.ru
 Анна Русс на Вологодском фестивале 2009
 Обидные стихи неполиткорректной Русс
 Страница Анны Русс на сайте Литературного радио (аудио)
 Подборка стихов Анны Русс
 Страница на сайте премии Дебют
 Анна Русс в Журнальном зале

Поэты России
Русские поэты
Детские поэты
Поэтессы
Лауреаты премии «Дебют»
Выпускники Казанского университета
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького‎